Mylène Demongeot – aktorka
 Catherine Demongeot – aktorka
 Isabelle Demongeot – tenisistka